Бєльчев Максим Павлович ( , Запоріжжя, Українська РСР, СРСР) — український політик, підприємець і громадський діяч. Секретар Мелітопольської міської ради з 23 грудня 2015 року.

Біографія 
Народився  у Запоріжжі.

Освіта 
Закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет.

Трудова діяльність 
З 1995 року — лаборант кабінету інформатики, школа № 9.

1997—2001 — ТОВ «Альфа-Юг», програміст–дизайнер.

З 1999 року — директор і засновник ПП «Марімакс».

З 2001 року — приватний підприємець (оптова торгівля).

З 2011 року — директор ТОВ «Соцінновація».

Політична кар'єра 
У 2015 році на чергових місцевих виборах обраний депутатом Мелітопольської міської ради від партії "Об'єднання «Самопоміч».

23 грудня 2015 року обраний секретарем Мелітопольської міської ради.

Громадська діяльність 
Співпрацював с ГО "Мелітопольська волонтерська група «Патріот».

Допомагав КЗ «Мирненський обласний центр соціально-психологічної реабілітації», благодійному фонду «Маріам».

Примітки

Посилання 
 
 

Персоналії за алфавітом
Персоналії:Мелітополь
Випускники Мелітопольського педагогічного університету
Політики України
Уродженці Запоріжжя
Українські підприємці